Сырокоренское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Новосёлки.

Главой поселения и Главой администрации является Хаченкова Елена Ивановна.

Географические данные 
 Расположение: северо-восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на юго-востоке — с  Калужской областью
 на юго-западе — с  Екимовичским сельским поселением
 на западе — с  МО «Город Десногорск»
 Крупные реки: Десна, Большая Присмара.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»)}.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Сырокоренское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Крапивенского и Савеевского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 67 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, деревообрабатывающая фирма.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Рославльского района
Муниципальные образования Рославльского района